Касас Кемадас има више значења:

 Касас Кемадас (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Касас Кемадас (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Касас Кемадас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Касас Кемадас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Касас Кемадас (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику